Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Lanaudière

Charlemagne

Chertsey

Joliette

L'Épiphanie (ville)

Notre-Dame-de-la-Merci

Notre-Dame-des-Prairies

Rawdon

Saint-Calixte

Saint-Cuthbert

Saint-Gabriel

Saint-Jacques

Saint-Pierre

Sainte-Marie-Salomé

Sainte-Mélanie

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Lanaudière
Histoire de Lanaudière
 Résultat